Baucis puede referirse a:

 Filemón y Baucis, personajes de la mitología griega.
 (172) Baucis, un asteroide nombrado en honor de la anterior.